Der 38. Ryder Cup sollte ursprünglich vom 1. bis 3. Oktober 2010 auf dem Platz des Celtic Manor Resorts in Newport, Wales, ausgetragen werden. Aufgrund einer mehr als sieben Stunden andauernden Regenunterbrechung am Freitag und einer längeren Regenunterbrechung am Sonntagvormittag kam es aber zu erheblichen Zeitproblemen. Der Ryder Cup musste somit erstmals in seiner Geschichte am Montag mit den Einzeln beendet werden.

Verlauf 

Anstatt der zwei geplanten Spielrunden am Freitag wurde nicht einmal eine komplette Runde zu Ende gespielt. Die begonnenen Fourballs wurden am Samstag zu Ende gespielt. Um eine Verlängerung bis zum Montag zu verhindern, einigten sich die Kapitäne Colin Montgomerie und Corey Pavin auf eine kurzfristige Änderung des Modus.

Anstatt jeweils vier Fourballs und Foursomes sollten nun am Samstag die Freitag-Fourballs zu Ende gespielt werden und im Anschluss sechs Foursomes. Anschließend daran war als Modus geplant, noch zwei Foursomes und vier Fourballs zu spielen. Das ein Spiel nicht zulassende Wetter am Samstag und Sonntagvormittag verursachte jedoch eine historische Veränderung des Ablaufes: Die eigentlich den Samstag abschließenden zwei Foursomes und vier Fourballs wurden erst am Sonntag gespielt, so dass alle zwölf Einzel auf den Montag verlegt wurden. An der Gesamtzahl von 28 Matches änderte sich nichts.

Das europäische Team gewann knapp mit 14½:13½.

Die Teams 

(C) = Captain
(V) Vizecaptain 
Anz.B = Team Berufungen (Gesamt / Captain (Playing/non Playing) incl. akt. Anlass)

Spielergebnisse

Session 1 (Freitag, 1. Oktober) 
(beendet am 2. Oktober)

Session 2 (Samstag, 2. Oktober)

Session 3 (Samstag, 2. Oktober) 
Beendet am 3. Oktober

Session 4 (Montag, 4. Oktober)

Endergebnis 
 14½ : 13½

Weblinks 
 Ryder Cup 2010

2010
Sportveranstaltung 2010
Golf (Vereinigtes Königreich)
Sportveranstaltung in Newport (Gwent)